Monypenny är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det är idag mest känt genom den fiktiva personen med det snarlika namnet Miss Moneypenny.

Personer med efternamnet Monypenny
 William Flavelle Monypenny (1866–1912), brittisk tidningsman roch författare

Fiktiv person
 Miss Moneypenny, chefens sekreterare i böcker och filmer om James Bond, ursprungligen skapad av Ian Fleming.

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn